Saint-Lubin est un toponyme, odonyme et patronyme inspiré de  Saint Lubin, évêque de Chartres, mort vers 557.

Patronyme 

Aucun personnage remarquable portant ce patronyme n'a été recensé

Toponyme 

Plusieurs toponymes français sont inspirés de Saint Lubin, notamment en région Centre-Val de Loire où ce saint est particulièrement connu.

 Saint-Lubin-de-Cravant, commune d'Eure-et-Loir  ;
 Saint-Lubin-de-la-Haye, commune d'Eure-et-Loir  ;
 Saint-Lubin-des-Joncherets, commune d'Eure-et-Loir  ;
 Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts, hameau et ancienne commune rattachée à Authon-du-Perche, Eure-et-Loir  ;
 Saint-Lubin-en-Vergonnois, commune du Loir-et-Cher  ;
 Saint-Lubin, lieu-dit de la commune de Kergrist-Moëlou, Côtes-d'Armor  ;
 Saint-Lubin, lieu-dit  de la commune de Méréville, Essonne   ; 
 Le Bréau Saint-Lubin,  lieu-dit  de la commune de Richarville, Essonne   ; 
 Fontaine Saint-Lubin,  lieu-dit  de la commune d'Orveau, Essonne   ; 
 Le Pont de Saint-Lubin, lieu-dit  de la commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray, Loir-et-Cher  .
 Saint-Lubin, lieu-dit de la commune de Plémet, Côtes-d'Armor.

Odonyme 

De nombreux odonymes contiennent « Saint-Lubin », soit en référence directe au saint (Rue Saint-Lubin), soit en référence à un toponyme voisin portant ce nom (Route de Saint-Lubin) ; par exemple :

Eure 

 Rue Saint-Lubin, à Flancourt-Catelon, Eure  ;

Eure-et-Loir 

 Rue Saint-Lubin, à Arrou, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Le Boullay-Thierry, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Chartres, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Chassant, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Châteaudun, Eure-et-Loir  ;
 Route de Saint-Lubin, à Dampierre-sur-Avre, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Umpeau, Eure-et-Loir  ;
 Rue Saint-Lubin, à Voves, Eure-et-Loir .

Loir-et-Cher 

 Route de Saint-Lubin, à Blois, Loir-et-Cher  ;
 Rue Saint-Lubin, à Blois, Loir-et-Cher  ;
 Rue Saint-Lubin, à Fréteval, Loir-et-Cher  ;
 Rue de Saint-Lubin, à Landes-le-Gaulois, Loir-et-Cher  ;
 Rue Saint-Lubin, à Mer, Loir-et-Cher  ;
 Rue de Saint-Lubin, à Orchaise, Loir-et-Cher  ;
 Place Saint-Lubin, à Prénouvellon, Loir-et-Cher  ;
 Rue Saint-Lubin, à Suèvres, Loir-et-Cher .

Loiret 

 Rue Saint-Lubin, à Yèvre-la-Ville, Loiret .

Oise 

 Route de Saint-Lubin, à Bornel, Oise .

Yvelines 

 Chemin de Saint-Lubin, à Gressey, Yvelines  ;
 Route de Saint-Lubin, à Houdan, Yvelines .

Édifice 

 École Fontaine Saint-Lubin, école maternelle à Boissy-sous-Saint-Yon, Essonne   ; 

Homonymie de toponyme